Jarlath est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Jarlath est un prénom masculin d'origine irlandaise.

Saints chrétiens 
 Jarlath de Tuam († vers 550), premier évêque de Tuam dans le Connaught en Irlande, fondateur du monastère de Cluain Fois ; fêté le 6 juin.

Autres personnalités portant ce prénom 
 Jarlath Hayes, artiste irlandais qui a dessiné le set de pièces de monnaie irlandaise en euros.
 Jarlath Conroy, acteur dans le film américain Le Jour des morts-vivants sorti en 1985
 Jarlath Cunnane, navigateur irlandais qui a parcouru le Passage du Nord-Ouest d'est en ouest en 2001 à bord du voilier de 15 mètres Northabout.

Personnages de fiction portant ce prénom 
 Jarlath Equs, dangereux criminel dans le jeu vidéo Lost in Time

Références